Jaime de Aragón puede referirse a las siguientes personas:

 Jaime I de Aragón (1208-1276), rey de Aragón, hijo de Pedro II y de María de Montpellier.
 Jaime II de Aragón (1267-1327), rey de Aragón, hijo de Pedro III y de Constanza de Sicilia.
 Jaime de Aragón (1296-1334), infante de Aragón y heredero de la corona que renunció. Hijo de Jaime II y de Blanca de Anjou. 
 Jaime II de Urgel (1380-1433) , también llamado Jaime de Aragón, conde de Urgel, hijo de Pedro II de Urgel y de Margarita de Montferrato.